Blondie (banda) — banda estadunidense
Blondie (filme) — filme de 1938
Blondie (tira) — personagem de quadrinhos também conhecida no Brasil como Belinda
 Blondi — cadela de Adolf Hitler

Desambiguações de cinema